Гуляйгород (альбом)
 Гуляйгород (гурт)
 Гуляй-город — пересувна бойова споруда із окремих щитів з бійницями, що використовувалася запорізькими козаками та російськими військами.